Шейн Хниди (; 8 ноября 1975, Нипава) — канадский хоккеист, защитник. 

На драфте НХЛ 1994 года выбран в 7 раунде под общим 173 номером командой «Баффало Сэйбрз». 6 августа 1998 года как свободный агент подписал контракт с «Детройт Ред Уингз». 25 июня 2000 года обменян в «Оттаву Сенаторз». 9 марта 2004 года обменян в «Нэшвилл Предэйторз». 30 июля 2005 года обменян в «Атланту Трэшерз».

В дальнейшем играл за «Анахайм Дакс», «Бостон Брюинз» и «Миннесоту Уайлд», пока в 2011 году не вернулся в «Брюинз», где стал обладетелем Кубка Стэнли, хотя его имя не было нанесено на Кубок, он получил чемпионский перстень и Кубок на один день.

Статистика 

                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1991-92  Swift Current Broncos       WHL    56    1    3    4   11   4   0   0   0   0
1992-93  Swift Current Broncos       WHL    45    5   12   17   62  --  --  --  --  --
1992-93  Prince Albert Raiders       WHL    27    2   10   12   43  --  --  --  --  --
1993-94  Prince Albert Raiders       WHL    69    7   26   33  113  --  --  --  --  --
1994-95  Prince Albert Raiders       WHL    72    5   29   34  169  15   4   7  11  29
1995-96  Prince Albert Raiders       WHL    58   11   42   53  100  18   4  11  15  34
1996-97  Baton Rouge Kingfish        ECHL   21    3   10   13   50  --  --  --  --  --
1996-97  Saint John Flames           AHL    44    2   12   14  112  --  --  --  --  --
1997-98  Grand-Rapids Griffins       IHL    77    6   12   18  210   3   0   2   2  23
1998-99  Adirondack Red Wings        AHL    68    9   20   29  121   3   0   1   1   0
1999-00  Cincinnati Mighty Ducks     AHL    68    9   19   28  153  --  --  --  --  --
2000-01  Grand-Rapids Griffins       IHL     2    0    0    0    2  --  --  --  --  --
2000-01  Ottawa Senators             NHL    52    3    2    5   84   1   0   0   0   0
2001-02  Ottawa Senators             NHL    33    1    1    2   57  12   1   1   2  12
2002-03  Ottawa Senators             NHL    67    0    8    8  130   1   0   0   0   0
2003-04  Ottawa Senators             NHL    37    0    5    5   72  --  --  --  --  --
2003-04  Nashville Predators         NHL     9    0    2    2   10   5   0   0   0   6
2004-05  Florida Everblades          ECHL   19    1    4    5   56  17   0   4   4   6
2005-06  Atlanta Thrashers           NHL    66    0    3    3   33  --  --  --  --  --
2006-07  Atlanta Thrashers           NHL    64    5    7   12   61
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        328    9   28   37  447  19   1   1   2  18

Ссылки 
Статистика Х. на сайте Internet hockey database

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 8 ноября
Родившиеся в 1975 году
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Свифт-Каррент Бронкос»
Игроки «Принс-Альберт Рэйдерз»
Игроки «Сент-Джон Флэймз»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Цинциннати Майти Дакс»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Флорида Эверблэйдз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»